Стража́та () — село в Северно-Центральном районе Болгарии, входит в общину Трявна Габровской области. Стражата подчиняется непосредственно общине и не имеет своего кмета.

География 
Стражата располагается в 186,5 километрах к северо-западу от Софии.

Примечания

Ссылки 
 Село Стражата
 Статистика населения

Сёла Габровской области